Dit is de wereldranglijst van april 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 april 2004.

Mannen 04